Paranoia puede hacer referencia a algunas de estas películas:

 Paranoia (película de 1998), película de 1998 protagonizada por Sally Kirkland.
 Paranoia (película de 2007), nombre dado en Hispanoamérica a Disturbia, película de 2007 protagonizada por Shia LaBeouf y Sarah Roemer.
 Paranoia (película de 2013), película de 2013 protagonizada por Gary Oldman, Liam Hemsworth y Harrison Ford.